Andrew Morton (programador)
 Andrew Morton (escritor)

Desambiguação